een aanwijzing voor te volgen gedrag:
 directief, aanwijzing voor te volgen gedrag
 Europese richtlijn, een wetgevend instrument van de Europese Unie
 een soort beleidsregel van een rijksdienst
 bindend advies
 rooilijn, lijn waarlangs grondwerk gegraven of metselwerk opgetrokken wordt
 directrix, richtlijn van een kegelsnede als bijvoorbeeld de parabool (wiskunde)